District de Rochefort (Charente-Maritime)
 District de Rochefort (Morbihan)

Voir aussi 
 Rochefort